Ива́н Ма́льцев:
 
 Мальцев, Иван Анатольевич (род. 1944) — советский и российский математик, профессор НГУ.
 Мальцев, Иван Николаевич (в монашестве Иустин; 1891—1950) — епископ Русской православной церкви, епископ Казанский и Чистопольский.
 Мальцев (Мальцов), Иван Сергеевич (1807—1880) — российский фабрикант, дипломат и литератор..